Artykuł grupuje składy wszystkich reprezentacji narodowych w piłce siatkowej, które wystąpiły w Lidze Narodów 2019.

Belgia 
Trener: Gert Vande Broek
Asystent: Kris Vansnick

Brazylia 
Trener: Jose Roberto Guimaraes
Asystent: Paulo Barros Junior

Bułgaria 
Trener: Ivan Petkov
Asystent: Lazar Lazarov

Chiny 
Trener: Lang Ping
Asystent: An Jiajie
{| class="wikitable" style="margin:0.5em auto; font-size:92%; line-height:1.25em;" width=100%
| bgcolor="#DCDCDC" align="center" width=5%| Nr
| bgcolor="#DCDCDC" align="center" width=35%| Zawodniczka
| bgcolor="#DCDCDC" align="center" width=20%| Data urodzenia
| bgcolor="#DCDCDC" align="center" width=10%| Wzrost
| bgcolor="#DCDCDC" align="center" width=35%| Klub
|-
| align="center"| 1
| Yuan Xinyue 
| align="center"| 21.12.1996
| align="center"| 201
|  Bayi Shenzhen
|-
| align="center"| 2
|Zhu Ting
| align="center"| 29.11.1994
| align="center"| 198
|  VakıfBank SK
|-
| align="center"| 3
| Diao Linyu
| align="center"| 07.04.1994
| align="center"| 182
|  Jiangsu Zenith Steel
|-
| align="center"| 4
| Yang Hanyu
| align="center"| 12.10.1999
| align="center"| 192
|  Shandong Sports Lottery
|-
| align="center"| 5
| Hu Mingyuan
| align="center"| 17.05.1996
| align="center"| 187
|  Liaoning Brilliance Auto
|-
| align="center"| 6
| Gong Xiangyu 
| align="center"| 21.04.1997
| align="center"| 186
|  Jiangsu Zenith Steel
|-
| align="center"| 7
| Wang Yuanyuan
| align="center"| 14.07.1997
| align="center"| 197
|  Tianjin Bohai Bank
|-
| align="center"| 8
| Zeng Chunlei
| align="center"| 03.11.1989
| align="center"| 187
|  Beijing BAW
|-
| align="center"| 9
| Zhang Changning
| align="center"| 06.11.1995
| align="center"| 195
|  Jiangsu Zenith Steel
|-
| align="center"| 10
| Liu Xiaotong
| align="center"| 16.02.1990
| align="center"| 188
|  Beijing BAW
|-
| align="center"| 11
| Yao Di
| align="center"| 15.08.1992
| align="center"| 182
|  Tianjin Bohai Bank
|-
| align="center"| 12
| Li Yingying
| align="center"| 19.02.2000
| align="center"| 196
|  Tianjin Bohai Bank
|-
| align="center"| 13
| Sun Yan
| align="center"| 06.07.2001
| align="center"| 188
|  Jiangsu Zenith Steel
|-
| align="center"| 14
| Zheng Yixin
| align="center"| 06.05.1995
| align="center"| 187
|  Fujian Xi Meng Bao
|-
| align="center"| 15''
| Lin Li
| align="center"| 05.07.1992
| align="center"| 171
|  Fujian Xi Meng Bao
|-
| align="center"| 16| Ding Xia
| align="center"| 13.01.1990
| align="center"| 180
|  Liaoning Brilliance Auto
|-
| align="center"| 17| Yan Ni
| align="center"| 02.03.1987
| align="center"| 192
|  Liaoning Brilliance Auto
|-
| align="center"| 18| Wang Mengjie
| align="center"| 14.11.1995
| align="center"| 172
|  Shandong Sports Lottery
|-
| align="center"| 19| Liu Yanhan
| align="center"| 19.01.1993
| align="center"| 190
|  Bayi Shenzhen
|-
| align="center"| 20| Duan Fang
| align="center"| 26.12.1994
| align="center"| 186
|  Liaoning Brilliance Auto
|-
| align="center"| 21| Ni Feifan
| align="center"| 14.02.2001
| align="center"| 175
|  Jiangsu Zenith Steel
|-
| align="center"| 23| Su Qingqing
| align="center"| 18.12.1996
| align="center"| 192
|  Shandong Sports Lottery
|-
| align="center"| 25| Zhang Yichan
| align="center"| 11.01.1991
| align="center"| 187
|  Shanghai Dunlop
|-
| align="center"| 26| Jin Ye
| align="center"| 10.03.1996
| align="center"| 187
|  Beijing BAW
|-
| align="center"| 29| Che Wenhan
| align="center"| 11.04.2000
| align="center"| 193
|  Shandong Sports Lottery
|}

  Dominikana Trener: Marcos KwiekAsystent: Roberto Wagner Rocha Pacheco 

  Holandia Trener: Jamie MorrisonAsystent:  Alessandro Beltrami

  Japonia Trener: Kumi NakadaAsystent:  Shun Toyokihara

  Korea PołudniowaTrener: Stefano LavariniAsystent: Sunghyung Kang

  Niemcy Trener: Felix KoslowskiAsystent: Andreas Vollmer 

  Polska Trener: Jacek NawrockiAsystent: Waldemar Kawka

  Rosja Trener: Vadim PankovAsystent: Aleksander Krasilnikov

  Serbia Trener: Branko KovačevićAsystent: -

  Stany Zjednoczone Trener: Karch KiralyAsystent: Luka Slabe

  Tajlandia Trener: Danai SriwatcharamethakulAsystent: Wanna Buakaew

  Turcja Trener: Giovanni GuidettiAsystent: Alper Hamurcu

  Włochy Trener: Davide MazzantiAsystent''':  

Liga Narodów w piłce siatkowej kobiet
2019 w piłce siatkowej